Leuth peut désigner :
 Leuth un village allemand de la commune de Nettetal.
 Leuth un village belge de la commune de Maasmechelen, aussi orthographié Leut.
 Leuth un village néerlandais de la commune de Berg en Dal.